Роберт Лихи (, род. 1946) — доктор психологии, профессор Йельского университета, декан факультета психиатрии Медицинской школы Университета Пенсильвании под руководством Аарона Бека. Экс-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, экс-президент Международной ассоциации когнитивной психотерапии, президент Академии когнитивной терапии, директор Американского института когнитивной терапии в Нью-Йорке, профессор клинической психологии Медицинского колледжа Вейл-Корнелл.

Автор 28 книг, переведенных на 21 язык, в том числе на русский язык.

Биография 
Лихи родился в Александрии, штат Вирджиния, в семье Джеймса Дж. Лихи, продавца, и Лилиан ДеВита. Его родители разошлись, когда ему было 18 месяцев, и мать перевезла Роберта и его старшего брата Джима в Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Он получил образование в Йельском университете, а затем получил докторскую степень на факультете психиатрии Медицинской школы Пенсильванского университета под руководством Аарона Т. Бека, доктора медицины, основателя когнитивной терапии.

Лихи заинтересовался моделью когнитивной терапии Бека после того, как разочаровался в психодинамической модели, которой, по его мнению, не хватало достаточной эмпирической поддержки. Многие из его клинических книг сыграли важную роль в распространении модели когнитивной терапии в её применении к лечению депрессии, биполярного расстройства, тревожных расстройств, ревности и регуляции эмоций.

Лихи расширил когнитивную модель своей социальной когнитивной моделью эмоций, которую он называет терапией эмоциональных схем. Согласно этой модели, люди различаются своими убеждениями в отношении законности определённых эмоций, их продолжительности, способности выражать эмоции, необходимости контролировать эмоции, степени сходства их эмоций с эмоциями других людей и способности терпеть амбивалентные чувства. Эти убеждения и связанные с ними стратегии называются «эмоциональными схемами». Модель эмоциональной схемы основана на когнитивной модели Бека, метакогнитивной модели Адриана Уэллса, модели принятия и приверженности Стивена С. Хейса, а также на социальных когнитивных исследованиях процессов атрибуции.

Избранная библиография 
 «Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой»

Ссылки и источники 
 PeoplePill

Родившиеся в Алегзандрии (Виргиния)
Персоналии по алфавиту
Психотерапевты США
Психиатры США
Психологи США
Выпускники Йельского университета
Профессора Корнеллского университета